Открытый чемпионат Таиланда 2005 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2005 является дебютным, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Бангкоке с 10 по 16 октября 2005 года. Турнир входил в завершающую сезон азиатскую серию соревнований, проходившую после US Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Надежда Петрова (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Николь Вайдишова выигрывает 3й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.
 Надежда Петрова уступает 2й финал в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Синобу Асагоэ выигрывает 2й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре ассоциации.
 Хисела Дулко выигрывает 2й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Открытый чемпионат Бангкока по теннису
 WTA Тур 2005
 WTA 3-я категория
 Открытый чемпионат Таиланда по теннису среди мужчин 2005

Таиланд
Теннис
Октябрь 2005 года
2005